Тюль ент Вааль (Tull en 't Waal) - невелике село в голландській провінції Утрехт. До 1962 року було окремою громадою, але тепер є частиною громади Хаутен. Спочатку існували два села:  't Waal, на місці нинішнього села, і Тюль(Tull), трохи на південь.

Статистичний район Тюль ент Вааль мав населення близько 500 чоловік у 2004 році. Він розташований неподалік від річки Лек.

В селищі проводить репетиції Нідерландський хор ім. Лисенка .

Посилання

Зовнішні посилання 
 J. Kuyper, Gemeente Atlas van Nederland, 1865-1870, "Tull en 't Waal". Map of the former municipality in 1868.

Утрехт (провінція)